Anthrax kan syfta på:

 Anthrax (musikgrupp) ‒ en musikgrupp
 Anthrax (fluga) ‒ en svävfluga
 Anthrax –  en sjukdom, se Mjältbrand